A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es szabad stílusú, tömegrajtos versenyszámát február 9-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet az olasz Stefania Belmondo nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám a következő téli olimpián, 2006-ban már nem szerepelt a programban.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N15